Bohnacker hat folgende Bedeutungen:

ein Familienname
 Daniel Bohnacker (* 1990), deutscher Freestyle-Skier
 Hartmut Bohnacker (* 1972), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Hermann Bohnacker (1895–1979), deutscher Richter
 Johanna Bohnacker (1991–1999), deutsches Mordopfer
 Mickey Bohnacker (1928–2017), deutscher Pressefotograf
 Rudolf Otto Bohnacker (1925–2013), deutscher Unternehmer

ein Unternehmen
 Rudolf Bohnacker Systeme

Siehe auch:
 Bonacker